A Equipe holandesa representa os Países Baixos na Fed Cup de tênis. Atualmente compete no Grupo Mundial.

Historia 
Os Países Baixos competiu pela primeira vez na Fed Cup em 1963. Seus melhores resultados foram 2 vices (1968, 1997)

Equipe atual (2021)
 Kiki Bertens
 Arantxa Rus
 Lesley Pattinama Kerkhove
 Demi Schuurs

Ver Também 
 Fed Cup
 Copa Davis
 Equipe Holandesa da Copa Davis

Ligações externas 
 

Equipes da Fed Cup
Tenis